Elisabet Bargalló Estallo (Portbou, Gerona, 4 de noviembre de 1970) es una actriz de doblaje española. Ha trabajado en diversas películas, y también en la serie de televisión One Piece. Es una actriz de doblaje que pone la voz catalana a diversos personajes en series de dibujos animados, especialmente de anime, como Nami de One Piece, Himawari Nohara, personaje de la serie de dibujos Shin-chan, Son Goten, personaje de Dragon Ball o Mitsuhiko, personaje de Detective Conan. También puso voz, entre otros, a personajes de la serie Sailor Moon emitida por K3.

Filmografía 
Como dobladora, Elisabet Bargalló ha participado en numerosas películas y sobre todo en series de anime:

Referencias

Enlaces externos 

 

 
 
 
 
 

Actores de voz de Cataluña
Actores de la provincia de Gerona
Actrices de cine de España
Actrices de televisión de España
Nacidos en Portbou